Joseph Kuoh est un pasteur, pionnier de l'évangile au Cameroun. Il est contemporain de Joseph Ekollo, et de Jacob Modi Din.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 René Luneau, « Thomas Ekollo, Mémoires d'un pasteur camerounais (1920-1996) », Archives de sciences sociales des religions, , octobre-, 
 Jaap van Slageren, Les origines de l'Église évangélique du Cameroun : missions européennes et christianisme autochtone, CLE, Yaoundé, 1972, 297 p.

Articles connexes 
 Protestantisme au Cameroun
 Conseil des Églises protestantes du Cameroun
 Adolphe Lotin Same

Liens externes 
 « Enseignement secondaire de l'EEC : Brève histoire (1957-2007) », avec une photo de Thomas Ekollo, Église évangélique du Cameroun, consulté le 

Personnalité camerounaise du XXe siècle
Naissance à Douala
Pasteur du XXe siècle
Protestantisme au Cameroun